Sachsen steht für:
 Freistaat Sachsen, deutsches Bundesland
 Sachsen (Volk), ein westgermanischer Volksstamm (Altsachsen)
 Sachsen (Familienname), Familienname; Namensträger siehe dort
 von Sachsen, das sächsische Herrscherhaus der Wettiner
 Siebenbürger Sachsen, eine Minderheit im heutigen Rumänien
 Sachsen (Heraldik), die Flügelknochen des Adlers
 (5866) Sachsen, Hauptgürtelasteroid
 Burgstall Sachsen, abgegangene Burg in Sachsen (Leutershausen), Landkreis Ansbach, Mittelfranken
 Freistaat Sachsen (Brigade), Panzergrenadierbrigade

historische politische Entitäten
 Stammesherzogtum Sachsen

 Königreich Sachsen (1806–1918), Bundesstaat des Deutschen Reiches
 Provinz Sachsen (1815–1945), preußische Provinz
 Sachsen-Weimar-Eisenach (1809–1918), Herzogtum, ab 1815 Großherzogtum, ab 1903 amtlich Großherzogtum Sachsen, Bundesstaat des Deutschen Reiches
 Herzogtum Sachsen-Eisenach (1641–1809), mit Unterbrechungen zunächst Fürsten-, dann Herzogtum
 Herzogtum Sachsen-Weimar (1572–1809)

Orte und Regionen
 Sachsen bei Ansbach, Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern
 Sachsen (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Mittelfranken
 Sachsen (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Sachsen (Steinau), Wüstung in der Stadt Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Sachsen (Weinanbaugebiet), Weinbaugebiet in der Region Dresden
 Waldsachsen (Diespeck), genannt auch Sachsen, ehemaliger Ort und Rittergut bei Neustadt an der Aisch, siehe Geschichte der Stadt Neustadt an der Aisch #Königshof Riedfeld

Schiffsklassen
 Sachsen-Klasse (1877), Klasse von Panzerkorvetten der deutschen Kaiserlichen Marine
 Sachsen-Klasse (2001), Fregatten-Klasse 124 der Deutschen Marine

Name von Schiffen, Flugzeugen und Luftschiffen

 Sachsen, ehemaliger Name des Raddampfers Meissen, siehe Meissen (Schiff, 1885)
 Sachsen (Schiff, 1929), Hilfsschiff der Kriegsmarine 1940–1943
 Sachsen (F 219), Fregatte der Deutschen Marine
 Sachsen, ein Zeppelin, siehe LZ 17

Siehe auch:

 Angelsachsen
 Niedersachsen (Begriffsklärung)
 Obersachsen
 Waldsachsen
 Sachsen Bay
 Saxen
 Saxonia